Ponchard är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Charles Marie August Ponchard (1824–1873), fransk sångare
 Des Ponchard (1902–1983), australisk rugbyspelare
 Stan Ponchard (1924–2000), australisk rugbyspelare

Franska efternamn